Crosio ist der Familienname der folgenden Personen:
 Luigi Crosio (1834–1915), italienischer Maler
 Silvia Crosio (* 1999), italienische Ruderin